Вольтурара () может означать:

 Вольтурара-Аппула — коммуна в Италии, в регионе Апулия, в провинции Фоджа
 Вольтурара-Ирпина — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Авеллино